Arenastaden (wijk), een wijk in de Zweedse stad Solna.
 Arenastaden (metrostation), een metrostation in aanbouw in de Zweedse stad Solna.